La ville de Kaboul est la capitale de l'Afghanistan.
 Kaboul est l'une des provinces d'Afghanistan, dont la capitale est Kaboul.
 Le Kaboul est une rivière d'Afghanistan et du Pakistan.
 le royaume de Kaboul est une expression par laquelle l'Afghanistan a été autrefois désigné.
  est le nom d'un site biblique attribué à la tribu d'Asher lors du partage du pays de Canaan.
 Younès Kaboul, joueur de football français (né en 1986).
 Kaboul Khan est le père de Gengis Khan le fondateur de l'empire mongol.